Pfohl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pfohl (1894–1953), deutscher Glasdesigner, Landschaftsmaler und Hochschullehrer
 Cornelia Pfohl (* 1971), deutsche Sport-Bogenschützin
 Fabio Pfohl (* 1995), deutscher Eishockeyspieler
 Gerhard Pfohl (1929–2016), deutscher Klassischer Philologe, Epigraphiker und Medizinhistoriker
 Ferdinand Pfohl (1862–1949), deutscher Musikschriftsteller und Komponist
 Hans-Christian Pfohl (* 1942), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Werner Tessmar-Pfohl († 2015), österreichischer Unternehmer